Anton Sprengel (1803- 1851) foi um botânico alemão , filho de Curt Polycarp Joachim Sprengel (1766-1833), do qual recebeu seu herbário .

Suas áreas de interesse foram as  pteridofitas, fósseis, e algas.

Fontes
 Garnock-Jones, PJ. 1986. South Pacific Plants Named by K. P. J. Sprengel in 1807.  Taxon 35 (1):  123-128

Ligações externas
  

Botânicos da Alemanha